Aurillac possède un climat océanique dégradé avec des hivers frais et des étés assez chauds du fait de sa position éloignée des océans. Cependant, les précipitations y sont abondantes avec  et 130 jours de précipitations. La neige y est fréquente et parfois abondante avec 31 jours de neige par an, et lors de certains épisodes neigeux, les quantités de neige peuvent être élevées. Le gel y est très fréquent avec 80 jours de gel, avec une période de gel s'étendant fréquemment du mois d'octobre au mois de mai. Malgré son altitude, Aurillac connaît quand même 8 jours de forte chaleur. Les jours avec de fortes gelées sont fréquents (21 jours). La ville possède aussi un bon ensoleillement avec 2118 heures de soleil. Les records de température sont de -24.5 °C le 9 janvier 1985 et  le 27 juin 2019.

Données

Voir aussi

Articles connexes 
 Aurillac
 Climat du Cantal

Notes et références 

 
Aurillac